Марк Дуглас Мессьє (; 18 січня 1961, м. Едмонтон, Канада) — канадський хокеїст, центральний нападник. Член Зали слави хокею (2007).

Спортивна кар'єра 
Виступав за «Індіанаполіс Рейсерс» (ВХА), «Цинциннаті Стінгерс» (ВХА), «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Канакс». Разом з Грантом Фюром, Вейном Грецкі, Ярі Куррі і Полом Коффі був лідером «Едмонтона», найсильнішої команди Національної хокейної ліги другої половини 80-х років 20-го століття. 

В чемпіонатах НХЛ — 1756 матчі (694+1193), у турнірах Кубка Стенлі — 236 матчів (109+186).

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 1989 (6 матчів, 3+3), учасник Кубка Канади 1984, 1987 і 1991 (25 матчів, 5+16), учасник Кубка світу 1996 (7 матчів, 1+4).

Досягнення
 Володар Кубка Канади (1984, 1987, 1991)
 Володар Кубка Стенлі (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2004). 
Нагороди
 Пам'ятний трофей Гарта (1990, 1992)
 Трофей Конна Смайта (1984)
 Нагорода Лестера Б. Пірсона (1990, 1992).

Статистика
Статистика виступів у молодіжних північноамериканських лігах:

Статистика виступів у Всесвітній хокейній асоціації і Національній хокейній лізі:

Література

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 
 

Уродженці Едмонтона
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Задрафтовані «Едмонтон Ойлерс»
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Члени зали слави хокею
Американські спортивні коментатори